Isabel de Austria (31 de mayo de 1922 - 6 de enero de 1993) fue una miembro de la Casa de Habsburgo-Lorena, fue la octava hija, la tercera mujer, y la más joven de Carlos I, el último Emperador de Austria, y de su esposa la princesa Zita de Borbón-Parma.

Biografía 
La archiduquesa Isabel nació en el exilio en Madrid. Fue la última hija de Carlos y Zita. Su padre había muerto de neumonía el 1 de abril de 1922, dos meses antes de su nacimiento. 

Tras la muerte del emperador Carlos, la emperatriz Zita, que se encontraba embarazada de Isabel, fue acogida por su primo el rey Alfonso XIII de España. La emperatriz Zita dio a luz a Isabel en el Palacio Real de El Pardo en Madrid. Su nombre le fue dado en honor a Isabel, la mujer de Francisco José de Austria. Carlos había elegido ese nombre mucho antes, con la esperanza de que el bebé fuera una niña. Este nuevo miembro de la familia tenía siete hermanos mayores: cinco varones (Otón, Roberto, Félix, Carlos Luis y Rodolfo) y dos mujeres (Adelaida y Carlota).

Como consecuencia de la invitación de Alfonso, establecieron su residencia en España, en el Palacio de Uribarren en Lequeitio situado en la bahía de Vizcaya. Durante los seis años siguientes Zita vivió en Lekeitio, donde se dedicó a la labor de criar y educar a sus hijos.  A su madre le encantaba que los fotografiaran a todos en fila, con Otón (el más alto) en un extremo e Isabel (la más pequeña) en el otro. Sus hijos recibían un estricto régimen de clases. Vivían con problemas financieros, principalmente de las rentas de propiedades privadas en Austria, de unos viñedos en Johannisberg, y de aportación voluntarias de parientes, amigos de la familia y ciudadanos de los antiguos dominios de los Habsburgo. Otros miembros exiliados de la dinastía sin embargo, reclamaron gran parte de su dinero y hubo peticiones de ayuda regulares de oficiales imperiales.

En 1929, la familia de Isabel se trasladó a Steenokkerzeel, una pequeña localidad belga cercana a Bruselas. Como tenían parientes cercanos en Bélgica, sus hermanos mayoires decidieron acudir allí a la universidad. Se vieron forzados a huir en 1940 cuando las tropas alemanas invadieron Bélgica. A duras penas escaparon con vida cuando un proyectil lanzado por los bombarderos alemanes impactó directamente en el castillo, consecuencia de esto huyeron hasta el castillo francés en Bostz del príncipe Javier, duque de Parma, hermano de Zita. Con la toma de poder del gobierno colaboracionista de Philippe Petain, los Habsburgo huyeron hasta la frontera española, alcanzándola el 18 de mayo. Viajaron hasta Portugal, donde el gobierno de EE.UU les concedió visados de salida el 9 de julio. Tras un peligroso viaje llegaron a Nueva York el 27 de julio, teniendo familia en Long Island y Newark (Nueva Jersey); durante un tiempo, Zita y varios de sus hijos vivieron como invitados en Tuxedo Park en Suffern (Nueva York).

Finalmente, los refugiados del imperio austriaco se establecieron en Quebec, donde tenían la ventaja de ser francófonos (los hijos más pequeños, incluida Isabel, aún no hablaban inglés con fluidez). Como fueron expulsados de todos los fondos europeos, su situación financiera era más exigua que nunca. Hubo un tiempo en el que su madre tuvo que preparar ensaladas y recetas de espinacas con dientes de león. Sin embargo todos sus hermanos participaron en la guerra. Otón promocionó el papel de la dinastía Habsburgo en la Europa de la post-guerra, Félix sirvió como asesor del presidente Franklin Roosevelt para asuntos relacionados con Europa, Roberto fue el representante de los Habsburgo en Londres. Carlos Luis se unió al ejercido de los EE. UU. donde sirvió junto a varios austriacos criados en América del clan de los Mauerer. Rodolfo se introdujo ilegalmente en Austria durante los últimos días de la guerra para ayudar a organizar la resistencia.

Matrimonio y descendencia 
El 12 de septiembre de 1949, Isabel se casó con el Príncipe Enrique de Liechtenstein en Lignières, Francia. Él era el hijo del Príncipe Alfredo de Liechtenstein (el mismo hijo del Príncipe Alfredo de Liechtenstein), y la princesa Teresa María de Oettingen-Oettingen. Además era primo del entonces príncipe soberano Francisco José II, Príncípe de Liechtenstein. Sería la primera de sus hermanos en casarse. El matrimonio tuvo cinco hijos:
	
 Príncipe Vicente Carlos Alfredo María Miguel de Liechtenstein (1950-2008). Se casó con Elena de Cossé-Brissac; divorciados en 1991, tuvo descendencia. Se casó en 1999 con Roberta Valeri Manera; sin descendencia.
 Príncipe Miguel Carlos Alfredo María Félix Mauricio de Liechtenstein (1951), casado en 1986 con Hildegarda Berta Peters; tuvo descendencia.
 Princesa Carlota María Benedicta Leonor Adelaida de Liechtenstein (1953), casada en 1979 con Pedro Kenyon Fleming-Voltelyn van der Byl; tuvo descendencia.
 Príncipe Cristopher Carlos Alfredo María Miguel Hugo Ignacio de Liechtenstein (1956), soltero y sin descendencia.
 Príncipe Carlos María Alfredo Miguel Jorge de Liechtenstein (1957), soltero y sin descendencia.

Ancestros

Referencias

Notas

Bibliografía 
 
 
 

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XX
Nacidos en Madrid
Isabel